Тоненькое () — село на Украине, находится в Ясиноватском районе Донецкой области.

Код КОАТУУ — 1425584306. Население по переписи 2001 года составляет 320 человек. Почтовый индекс — 86050. Телефонный код — 6236.

По состоянию на ноябрь 2015 года, в селе остаются 120 мирных жителей, в том числе 5 детей. В селе частично отсутствует электрическое и газовое снабжение. Отсутствует транспортная инфраструктура, не работают магазины и больница и отделения почтовой связи. Помощь мирному населению оказывают организации Красный крест, УВКБ ООН и Гуманитарная миссия помощи мирному населению зоны военного конфликта общественного объединения "Пролиска".

Адрес местного совета 
86050, Донецкая область, Ясиноватский р-н, с. Орловка, ул. Советская

Примечания

Ссылки 
 Тоненькое на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Ясиноватского района